Бомбо:
 Бомбо () — община в уезде Буданг, провнция Биньфыок, Вьетнам.
 Бомбо легуэро () — традиционный аргентинский барабан.